Platon är en nedslagskrater på månens yta fylld med stelnad lava, vid 51,6 graders nordlig latitud, intill Mare Imbrium.

Kratern är 109 kilometer i diameter, en kilometer djup och är cirka 3480 miljoner år (bara något yngre än Mare Imbrium).

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 5451 Plato

Källor 
 

Kratrar på månen
Platon